Chios (eiland); een Grieks eiland en departement
Chios (stad); de hoofdstad van het gelijknamige Griekse eiland en departement
Chios (schaap), een schapenras